Cieki w Polsce
 Różanica – struga, dopływ Narwi
 Różanica – struga, dopływ Ełku

Przypisy